Сельскохозяйственная академия:

  — в Болгарии.
 Сельскохозяйственная академия — в Украине.